Великий восток народов России (ВВНР) — российская парамасонская организация начала XX века.

История 
Первые масонские ложи в России после их запрета в 1822 году вновь начали появляться в 1905 году. Эти первые ложи были основаны под эгидой Великого востока Франции. Они получили широкое распространение в стране. В этот период ложи Великого востока Франции относились к так называемому либеральному масонству. Как пишет Виктор Брачёв, в 1910 году от лож Великого востока Франции начали учреждаться ложи, которые вскоре составили основу новой организации, получившей в 1912 году название — Великий восток народов России (ВВНР)<ref name=autogenerated2>Великий Восток народов России в 1912—1916 гг. Масоны и Департамент полиции в: Брачёв В. С. Масоны в России: от Петра I до наших дней.</ref>Карпачев С. Тайны масонских орденов. — М.: Яуза-Пресс, 2007. — С. 49..

Великий восток народов России был создан на учредительном съезде в Москве летом 1912 года. Характерным отличием лож ВВНР от лож ВВФ являлась отмена ряда обязательных пунктов в работе: упразднение степени подмастерья, упрощение ритуалов, написание политических программ вместо зодческих работ, обсуждение политических вопросов на собраниях, работа не «во имя Прогресса», как в ложах Великого востока Франции, а политическая активность в Государственной думе. Ложи Великого востока народов России, носившие название «масонские», таковыми не признавались другими масонскими организациями, а считались политическими кружками. Многих представителей ВВНР это непризнание масонами привело в будущем, когда они после Октябрьской революции 1917 года покинули Россию, к повторному прохождению ритуала масонского посвящения. Тем самым подтверждалось участие членов ВВНР в немасонской организации.

Великий восток народов России прекратил свою деятельность после Октябрьской революции 1917 года.

 Структура организации 
Руководящим органом ВВНР был верховный совет, во главе которого стоял генеральный секретарь. Первым генеральным секретарями верховного совета ВВНР были; Н. В. Некрасов, с 1913 по 1914 годы — А. М. Колюбакин, далее на должность генерального секретаря вернулся Н. В. Некрасов, а начиная с конвента 1916 года — эсер А. Ф. Керенский. После того, как А. Ф. Керенский стал главой Временного правительства России, в июле 1917 года, должность генерального секретаря перешла к управляющему делами Временного правительства, меньшевику А. Я. Гальперну.

ВВНР объединял несколько десятков групп, которые сами члены ВВНР называли ложами. Численность каждой группы была приблизительно 5-30 человек. Ложи создавались по территориальному принципу. Также в ВВНР было несколько специальных лож: военная, литературная, думская ложа «Роза». Общее число членов лож ВВНР было около 400 человек.

Вот как описывал ВВНР Керенский:Предложение о вступлении в масоны я получил в 1912 году, сразу же после избрания в IV Думу. После серьёзных размышлений я пришёл к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и принял это предложение. Следует подчеркнуть, что общество, в которое я вступил, было не совсем обычной масонской организацией. Необычным прежде всего было то, что общество разорвало все связи с зарубежными организациями и допускало в свои ряды женщин. Далее, были ликвидированы сложный ритуал и масонская система степеней; была сохранена лишь непременная внутренняя дисциплина, гарантировавшая высокие моральные качества членов и их способность хранить тайну. Не велись никакие письменные отчёты, не составлялись списки членов ложи. Такое поддержание секретности не приводило к утечке информации о целях и структуре общества. Изучая в Гуверовском институте циркуляры департамента полиции, я не обнаружил в них никаких данных о существовании нашего общества, даже в тех двух циркулярах, которые касаются меня лично.''.

См. также 
 Дикая ложа
 Парамасонство

Литература 
 Карпачёв С. П. Тайны масонских орденов. — М.: «Яуза-Пресс», 2007. — 352 стр.— ISBN 978-5-903339-28-0
 Серков А. И. История русского масонства 1845—1945. — СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 1997. — С. 115 — ISBN 5-87991-015-6

Примечания 

Великий восток народов России